Superliga Indoneziei (în indoneziană: Liga Super Indonesia, ISL) este primul eșalon din sistemul competițional fotbalistic din Indonezia.

Echipele sezonului 2009–10

Legături externe
 Site oficial 
 Site oficial al PSSI
 Lista jucătorilor în sezonul 2009-10 de ISL 

Fondări în 2008
Indonezia
Fotbal în Indonezia